Питер де Йоде
 Йоде, Питер де (1570—1634) — фламандский гравёр, художник, график.
 Йоде, Питер де (1606—1674) — фламандский гравёр, художник, график, сын предыдущего.